Panagia Eleousa steht für:

 Panagia Eleousa (Pano Panagia), Kirche in der Gemeinde Pano Panagia, Bezirk Paphos
 Panagia Eleousa (Potamitissa), Kirche in der Gemeinde Potamitissa, Bezirk Limassol
 Panagia Eleousa tis Podithou, Kirche in der Gemeinde Galata, Bezirk Nikosia

Siehe auch:
 Eleousa